Québec este un nume de origine franceză, ce este asociat, în special, cu cea mai mare provincie a Canadei, Provincia Québec.

Dar acest nume poate desemna mai multe locuri, două sate din Anglia, orașul Québec din Provincia Québec, Canada, numele unei bătălii, numele unei act oficial, numele unui ordin de merit, după cum urmează:

   Actul Quebec, un document important din istoria Canadei.

   Prima bătălie de la Québec, câștigată de englezi contra francezilor în 1759, victorie care a însemnat începutul sfârșitului dominației coloniale franceze în Lumea Nouă.

   A doua bătălie de la Québec, câștigată de englezi contra americanilor în 1775.

   Litera Q are numele „Quebec” în Alfabetul fonetic NATO.

   Orașul Québec, capitala provinciei Québec, al doilea ca mărime dupa orașul Montreal în provincie.

   Ordinul Național al Quebec-ului, o distincție de merit acordată de Guvernul Quebec-ului.

   Provincia Québec, parte componentă a Canadei.

   Provincia britanică Québec, colonie a Marii Britanii între anii 1763 și 1791.

   Quebec, sat în Durham, Anglia, un sat în comitatul Durham (în limba engleză, Durham County) în Anglia.

   Quebec, sat în Sussex, Anglia,  un sat în comitatul Sussex (în limba engleză, Sussex County) în Anglia.